Příjmení Mádlo nosí více významných osobností:

 Jaromír Mádlo – český ortoped
 Jiří Mádlo (1934–2008) – český akademický malíř a grafik
 Vojta Mádlo (1872–1951) – český dirigent, hobojista, hudební skladatel a pedagog

podobné příjmení
 Mádl